Варчук () — украинская фамилия. Известные носители:

 Варчук, Николай Изотович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Варчук, Сергей Иванович (род. 1956) — актёр, телеведущий.